Albert Desenfans (1845-1938), sculpteur belge.
avenue Albert Desenfans à Schaerbeek (Bruxelles)
rue Albert Desenfans à Braine-l'Alleud
 Nicolas-Joseph Desenfans (1765-1808), officier français.

Notes et références